Willkie ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Willkie (1896–1956), britischer Ringer 
 Wendell Willkie (1892–1944), US-amerikanischer Jurist, Geschäftsmann und Politiker